Brabantse Pijl for kvinder 2021 var den 4. udgave af det belgiske cykelløb Brabantse Pijl for kvinder. Det 127 km lange linjeløb blev kørt den 14. april 2021 med start i Sint-Kwintens-Lennik og mål i Overijse i Flandern. Løbet var en del af den internationale UCI-kalender for damer 2021, og blev arrangeret af Flanders Classics.

Efter målfoto vandt den regerende amerikanske mester Ruth Winder fra  løbet foran s hollandske rytter Demi Vollering. Elisa Balsamo (Valcar Travel Service) fra Italien endte på tredjepladsen.

Resultat

Hold

Se også 
 Brabantse Pijl 2021

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's Road World Rankings 2021